Roi des Juifs peut désigner :

 le Royaume d'Israël (vers 1050 – 722 av. J-C)
 le Royaume de Judée, (vers 931 – 586 av. J-C)
 la dynastie hérodienne
 la dynastie hasmonéenne
 le messie juif
 Iesvs Nazarenvs, Rex Ivdæorvm, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs » en latin
 Le Roi des Juifs, une musique de scène d'Alexandre Glazounov